Origins puede hacer referencia a:

Música 
 Origins, álbum del grupo suizo de folk metal Eluveitie.
 Origins, álbum del grupo danés de música electrónica Safri Duo.
 Origins, álbum del grupo irlandés de post-rock God Is an Astronaut.
 Origins, álbum del grupo español de power metal Dark Moor.
 Origins, álbum del grupo de rock Bridge to Grace.
 Origins, álbum del grupo de pop rock Imagine Dragons.